Щипакин, Иван Алексеевич (1923—2016) — Герой Советского Союза.
 Щипакин, Лев Николаевич (1898—1979) — инженер, организатор производства, лауреат Сталинской и Ленинской премий.